Indian Wells Masters 2022, właśc. BNP Paribas Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2022 z cyklu Indian Wells Masters rozgrywany w dniach 9–20 marca 2022 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 8 584 055 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Kalifornii